Gersting bezeichnet

 Gersten (Speise), auch Getzen und Jezcmen genannt, Pfannengericht aus dem Mehl der Gerste sowie Eiern und Milch

Gersting ist der Name von

 Christoph August Gersting (1802–1872), deutscher Maurermeister, Baumeister, Senator und Architekt